SDV peuvent signifier :
SDV, une entreprise de transport et logistique, filiale de Bolloré, disparue le  ;
SdV est une entreprise Strasbourgeoise que édite un outil de gestion de contenu (CMS) nommé S-Pulse, un outil de gestion et de programmation de Newsletters nommé S-News et qui propose un hébergement haute disponibilité pour les données et les applicatifs.
 Société du Verbe Divin ;
 Switched Digital Video.
 Si D-ieu Veut